

Géographie 

 Au Canada, Boulay est une communauté de la ville d'Amqui, au Québec
 En Côte d'Ivoire, l'île Boulay est une île située à proximité d'Abidjan
 En France, plusieurs communes comportent le toponyme « Boulay » dans leur nom (et de nombreux hameaux portent le nom « le Boulay ») :
 Boulay-les-Barres, Loiret
 Boulay-les-Ifs, Mayenne
 Boulay-Moselle, Moselle
 La Boulaye, Saône-et-Loire
 Le Boulay, Indre-et-Loire
 Le Boulay, ancienne commune des Vosges, rattachée depuis 1973 à la Neuveville-devant-Lépanges
 Le Boulay-Morin, Eure
 Saint-Vincent-du-Boulay, Eure
 Volmerange-lès-Boulay, Moselle
 et l'ancienne commune française Boulay, auj. intégrée à Nolléval (Seine-Maritime)

À Jersey, Le Boulay se trouve dans la paroisse de La Trinité

Personnalités 

 Alain Boulay, président de l'association Aide aux parents d'enfants victimes ;
 Céline Boulay-Espéronnier, femme politique française ;
 César Egasse Du Boulay (? - 1678), historiographe français ;
 Cyrille Boulay (1969-), historien et expert en art, spécialiste de l'histoire des familles royales dont les Romanov ; 
 Daniel Boulay (1946-), homme politique français ;
 Étienne Boulay (1983-), joueur canadien de football canadien et animateur de télévision et de radio ;
 François Boulay (1937-), écrivain français ;
 François Boulay (1959-), auteur et scénariste québécois ;
 Germain Boulay, ingénieur du son français ;
 Henri Boulay, homme politique français ;
 Isabelle Boulay (1972-), chanteuse québécoise ;
 Jean-Luc Boulay (1955-), chef cuisinier et personnalité de la télévision québécoise ;
 Jean-Nicolas Boulay (1837-1905), abbé et botaniste français ;
 Joseph Pierre Henri Boulay dit Boulay du Var (1787-1872), homme politique français ;
 Joséphine Boulay (1869-1925), organiste et compositrice française ;
 Laurence Boulay (1925-2007), claveciniste et musicologue française ;
 Pierre-Sébastien Boulay-Paty (1763-1830), magistrat français ;
 Évariste Boulay-Paty, (1804-1864) fils du précédent, poète ;
 Steevy Boulay (1980-), chroniqueur français de télévision ;
 Sylvain Boulay (1955 -), pilote automobile français ;
 Les Sœurs Boulay (Stéphanie et Mélanie Boulay), duo d'auteures-compositrices-interprètes québécoises.

Boulay de la Meurthe :
 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761-1840), homme politique français ;
 Henri Georges Boulay de la Meurthe (1797-1858), fils du précédent, homme politique français du  ;
 François Joseph Boulay de la Meurthe (1799-1880), frère du précédent, homme politique français du  ;
 Alfred Boulay de la Meurthe (1843-1926), fils du précédent, historien français du  ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France